Die FIA-Formel-3-Meisterschaft 2023 ist die fünfte Saison der FIA-Formel-3-Meisterschaft. Sie soll am 4. März in as-Sachir beginnen und am 3. September in Monza enden.

Änderungen 2023

Teams 
Das tschechische Team Charouz Racing System wurde vom deutschen Formel 4 Team PHM Racing übernommen und soll unter dem Namen PHM Racing by Charouz firmieren. Carlin Motorsport wurde vom neuseeländischen Autobauer Rodin Cars übernommen und startet nun unter der Bezeichnung Rodin Carlin. Hitech Grand Prix änderte seinen Namen ebenfalls, zu Hitech Pulse-Eight, nachdem man eine Partnerschaft mit Pulse Eight eingegangen war.

Strecken 
Erstmals seit Gründung der Rennserie wird die FIA-Formel-3-Meisterschaft ein Rennwochenende in Melbourne bzw. Monte Carlo abhalten. Gestrichen wurden hingegen die Rennen in Zandvoort.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Motoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli. Zahlreiche Fahrer gehören zudem einem Nachwuchsprogramm eines Formel-1-Rennstalls an und sind dort teilweise auch als Test- und Ersatzfahrer aktiv.

Rennkalender 
Die erste Version des Rennkalenders wurde am 1. November 2022 veröffentlicht. Es werden zehn Rennwochenenden stattfinden, alle Rennwochenenden werden sich im Rahmenprogramm der Formel 1 befinden.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Bei den Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, zwei Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält einen Punkte.

Fahrerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2023
Motorsportsaison 2023